Надежда Владимировна Наде́ждина (урождённая — Ленина; 15 декабря 1923, Баку — 5 июня 2011, Омск) — советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР (1974). Лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1985).

Биография 
Родилась 15 декабря 1923 года в Баку. Училась в театральной студии при Куйбышевском театре драмы (окончила в 1948 году), затем в Школе-студии МХАТ.

Долгие годы, с 1969 года, актриса выступала на сцене Омского АТД.

Скончалась на 88-м году жизни 5 июня 2011 года в Омске. Похоронена на Старо-Северном мемориальном кладбище Омска рядом со своим вторым мужем А. И. Щёголевым.

Семья 
Первый муж — актёр М. И. Пуговкин (1923—2008). Вместе они прожили 12 лет (с 1947 по 1959 годы), в браке родилась дочь Елена.

Второй муж — актёр А. И. Щёголев (1913—1988). В браке родился сын Иван Щёголев.

Награды и премии 
 заслуженная артистка РСФСР
 Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского (1985) — за исполнение роли Валентины Братчиковой-Борщевской в спектакле С. А. Алексиевич «У войны не женское лицо»

Творчество

Роли в театре 
Омский театр драмы
 Рашель («Васса Железнова» М. Горького)
 Робэрта, мать Анри («Дом, который приносит счастье» А. Данилова, В. Иокара)
 Маша («Живой труп» Л. Толстого)
 Екатерина II («Царская охота» Л. Зорина)
 Софья Андреевна Толстая («Ясная Поляна» Д. Орлова)
 Диана Владимировна Барабанова («Ретро» А. Галина)
 Кукушкина («Доходное место» А. Н. Островского)
 Барабошева («Правда — хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского)
 Эржи Голубка («Проснись и пой!» М. Дьярфаша)
 Калугина («Сослуживцы» Э. Брагинского и Э. Рязанова)
 Мать Валентины («Валентин и Валентина» М. Рощина)
 Мать Василия («Деньги для Марии» В Распутина)
 Мирониха («Последний срок» по В. Распутину)
 Лика («Сердце, молчи…» («Московский хор») Л. Петрушевской)
 Алевтина Алексеевна («Комната» Э. Брагинского)
 Ангелина Максудовна («Любовь как милитаризм» П. Гладилина)
 Антонида Васильевна («Игрок» по Ф. Достоевскому)
 Баба Шура («Любовь и голуби» В. Гуркина)
 Братчикова-Борщевская («У войны не женское лицо» С. Алексиевич)
 Вера Порогина («Уходил старик от старухи» В. Злотникова)
 Жервеза («Побег из ночи» А. Тур)
 Кабанова («Гроза» А. Н. Островского)
 Кисельникова («Пучина» А. Н. Островского)
 Любовь Яровая («Любовь Яровая» В. Энке по К. Треневу)
 Мама («Девушка с ребёнком» В. Шкваркина)
 Мама («Фантазии Фарьятьева» А. Н. Соколовой)
 Мать («Мать и сын» Р. Солнцева)
 Настя («Третья Патетическая» Н. Погодина)
 Павлина («Стряпуха замужем» А. Софронова)
 Таланова («Нашествие» Л. Леонова)
 Учительница («Вверх по лестнице, ведущей вниз» Б. Кауфман)
 Гертруда («Гамлет» У. Шекспира)
 «Московские кухни» Ю.Кима
 Танкабике («В ночь лунного затмения» М. Карима)

Роли в кино 
  — Последний срок — Мирониха
  — Поворот ключа — мама

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Омский академический театр драмы
Похороненные на Старо-Северном кладбище‎